Die Tweede Divisie 1956/57 war die erste Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. An ihr nahmen insgesamt 30 Mannschaften teil, die in zwei geografischen Gruppen zu je 15 Teams aufgeteilt wurden. Teams der Gruppe A kamen aus dem Norden bzw. Osten, während die Mannschaften aus der Gruppe B aus den Westen und Süden kamen.

Modus 
Die Vereine spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die Eerste Divisie auf. Sportliche Absteiger in den Amateurfußball gab es nicht.

Vereine

Tweede Divisie A

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Tweede Divisie B

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Weblinks 
 Tweede Divisie auf RSSSF

1956
Fußballsaison 1956/57